Heinrich Schellhorn ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Schellhorn (Jurist) (1896–1976), deutscher Jurist 
 Heinrich Schellhorn (Politiker) (* 1961), österreichischer Politiker (Grüne)